Зимник може да се отнася за:

 мазе – подземно помещение на къща, обикновено вкопано в земята, за съхраняване на продукти и др.; мазе; изба. Там и през лятото преобладават ниски температури като във вид „естествен хладилник“.

Обекти в Полша 
 Зимник, река, приток на Скора
 Зимник, река, приток на Вилкувка
 Зимник, село в Долносилезко войводство, в Яворски окръг, в община Мшчивойов